Le Moucherolle des ravins (Empidonax occidentalis), appelé également Moucherolle à ventre neigeux, est une espèce de petits oiseaux insectivores de la famille des Tyrannidae, d'une longueur typique variant entre 13 et . Les espèces du genre Empidonax sont difficiles à différencier, et ne peuvent être reconnues que grâce à leur cris, leur habitat et leur aire de répartition.

Description 
Les adultes ont les parties supérieures gris olive, plus foncées sur les ailes et la queue, avec des parties inférieures jaunâtres. L'œil est entouré d'un anneau en forme de larme blanche. Les barres alaires sont blanches. Le bec et la queue sont courts. Le Moucherolle des ravins est pratiquement identique au Moucherolle côtier. Ces deux espèces étaient autrefois considérés comme une seule espèce.

Reproduction 
Il se reproduit de préférence dans les forêts de pins ou de chênes, généralement près de l'eau courante. Le nid creux est installé dans une fourche d'arbre, en général assez bas sur une branche horizontale. Les femelles pondent de 2 à 5 œufs.

Alimentation 
Le Moucherolle des ravins se poste sur un perchoir dans un arbuste ou sur les branches basses d'un arbre pour attraper des insectes en vol, et les glane aussi parfois sur le feuillage.

Chant 

Le chant comporte des psiit, ptsik, siit, en succession rapide. La première syllabe ptsik ou ptik est plus aiguë que la seconde ; c'est la seule différence avec le chant du Moucherolle côtier. L'appel de position distinctif du mâle est un fort et distinct pit piiit, ou tsi-siit, même si parfois on peut entendre un tswiii montant, ou à peine discerner un tsiiwiip, comme les appels du Moucherolle côtier.

Sous-espèces 
Cette espèce est représentée par 2 sous-espèces :
 Empidonax occidentalis occidentalis : sédentaire, il vit dans les hauts-plateaux du Mexique ;
 Empidonax occidentalis hellmayri Brodkorb, 1935 : son aire de répartition couvre les forêts et montagnes de la côte du Pacifique du Sud du Mexique à l'Alaska. C'est un oiseau nicheur des Montagnes Rocheuses ; il migre vers le Mexique pour l'hiver, dans une zone s'étendant de Jalisco au nord, à l'intérieur des terres sur le flanc ouest de la Sierra Madre occidentale, dans un corridor biologique.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Tyrannidae